Zastava može značiti:

 zastava, nacionalni simbol, barjak
 Zastava (tvrtka), tvornica automobila i oružja u Kragujevcu (Srbija)
 Zastava Kamioni
 Zastava Oružje, tvornica oružja u Kragujevcu (Srbija)
 Zastava (automobil), marka automobila